Уэллетт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уэллетт, Джозеф (1930—1950) — солдат армии США, участник Корейской войны.
 Уэллетт, Каролин (род. 1979) — канадская хоккеистка, нападающая.